Universalismus steht für:

 Universalismus (Philosophie), eine Lehre, die das Ganze gegenüber dem Einzelnen betont oder das Einzelne in eine Ganzheit eingefügt sieht
 Universalismus (Religionswissenschaft), Eigenschaft einer Religion, für jeden offen zu sein, ohne Rücksicht auf die ethnische Abstammung
 Universalismus (Konfession), eine christliche Konfession, die auf der Apokatastasis (Allaussöhnung) basiert
 im Sinne von „Lehre von der Erlösung aller Menschen“, siehe Apokatastasis

Siehe auch:

 Universal
 Universell